Imię i nazwisko Jules Noël nosili lub noszą m.in.:
 Jules Achille Noël (1815–1881) – francuski malarz
 Jules Noël (1903–1940) – francuski lekkoatleta, dyskobol i kulomiot